Quatuor pour piano et cordes  de Johannes Brahms
 Quatuor pour piano et cordes  de Johannes Brahms
 Quatuor pour piano et cordes  de Johannes Brahms
 Quatuor pour piano et cordes d'Alexis de Castillon
 Quatuor pour piano et cordes d'Ernest Chausson
 Quatuor pour piano et cordes d'Aaron Copland
 Quatuor pour piano et cordes  de Gabriel Fauré
 Quatuor pour piano et cordes  de Gabriel Fauré
 Quatuor pour piano et cordes de Guillaume Lekeu
 Quatuor pour piano et cordes  de Louis-Ferdinand de Prusse
 Quatuor pour piano et cordes  de Louis-Ferdinand de Prusse
 Quatuor pour piano et cordes de Bohuslav Martinů
 Quatuor pour piano et cordes de Josef Rheinberger
 Quatuor pour piano et cordes de Camille Saint-Saëns
 Quatuor pour piano et cordes de Leander Schlegel
 Quatuor pour piano et cordes de Richard Strauss
 Quatuor pour piano et cordes de Sergueï Taneïev
 Quatuor pour piano et cordes de Hendrik Witte

Voir aussi